Ernests Gulbis era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Radu Albot ha sconfitto Jiří Lehečka con il punteggio di 6-2, 7-6(5).

Teste di serie 

  Feliciano López (quarti di finale)
  Holger Rune (semifinale)
  Gilles Simon (primo turno)
  Dennis Novak (primo turno)

  Norbert Gombos (quarti di finale) 
  Maxime Cressy (quarti di finale) 
  Radu Albot (campione) 
  Zdeněk Kolář (primo turno)

Qualificati 

  Georgii Kravchenko (secondo turno)
  Michael Geerts (secondo turno)

  Sebastian Fanselow (secondo turno) 
  Calvin Hemery (secondo turno)

Wildcard 

  Dan Added (secondo turno)
  Gabriel Debru (primo turno)

  Harold Mayot (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Teréga Open Pau-Pyrénées 2021